Outubro, mês do ano gregoriano

Cinema
 Outubro (filme), produção russa dirigida por Sergei Eisenstein
 Outubro (documentário), produção brasileira dirigida por Maria Ribeiro

Música
 Outubro (canção), gravada por Daniela Araújo
 October (álbum), da banda U2